Двельф, или двэльф, — бесшёрстная кошка, полученная в результате скрещивания манчкина, канадского сфинкса и американского кёрла. Она отличается короткими лапами, клиновидной головой и ушами эльфа. Носит статус «экспериментальной»: представителей данной породы насчитывается несколько десятков.

История 
Официально первый представитель породы двэльф появился в 2009 году. Родился он в результате сложной селекционной программы с использованием пород Muchkin, American Curl, Sphynx. В породе двэльф присутствуют черты всех её прародителей. Пагубное влияние на здоровье кошки одновременно трех мутаций на данный момент не выявлено.

Описание 
Внешне двэльф представляет собой мини-кошку, вес которой даже в зрелом возрасте редко достигает 2 кг. Отличительная черта породы — слегка загнутые назад уши (могут завиваться на 90-180 градусов) на модифицированной клиновидной морде (плоский лоб и закругленный череп), а также большие миндалевидные глаза. Несмотря на миниатюрные размеры, двэльф выглядит внушительно благодаря мускулистому телу, массивной шее и ногам. Морда кошки отличается выраженными скулами, на лбу и щеках имеются небольшие морщины.

Профиль двэльфа слегка прогнутый с круглым животиком, большими овальными лапами (причем задние ноги немного длиннее передних) и длинным кнутообразным хвостом.

Окрас 
Двэльф относится к бесшерстым кошкам, но его тело может иметь небольшой, легко ощутимый пушок, как по всему телу, так и в отдельной его части, включая края ушей, мошонку или лапы.

Расцветка кота может быть любой: белой, серой, рыжей и даже цвета темного шоколада.

Содержание 
Двэльфы теплолюбивы, не переносят резких перепадов температуры. Купать кошку следует раз в 10 дней с использованием мягких шампуней. Также рекомендуется ежедневно промывать глазки, ушки, тонкой ватной палочкой чистить нос.

См. также 
 Породы кошек
 Манчкин
 Канадский сфинкс
 Американский кёрл

Породы кошек